Александр Евгеньевич Просенко (1947—2019) — советский и российский учёный в области химии, доктор химических наук (2010), профессор (2013), заслуженный профессор НГПУ (2016). Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 2 мая 1947 года в селе Новосёлово Колпашевского района Томской области.

С 1971 года после окончания Новосибирского государственного университета работал на кафедре неорганической химии. С 1977 года работал в Новосибирском государственном педагогическом университете — ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и профессором кафедры химии.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «ω-(4-Гидроксиарил) галогеналканы и серосодержащие антиоксиданты на их основе», в 2010 году — докторскую диссертацию по теме: «Полифункциональные серо-, азот-, фосфорсодержащие антиоксиданты на основе алкилированных фенолов: синтез, свойства, перспективы применения». В 2001 году присвоено учёное звание доцента. В 2013 году присвоено учёное звание профессора.

С 1989 по 1995 и с 2001 по 2019 годы — заведующий кафедрой химии НГПУ, в 2015 году решением Президиума РАЕН кафедра химии под руководством профессора А. Е. Просенко «за заслуги в области развития отечественного образования» была награждена дипломом «Золотая кафедра России». Одновременно с 2007 по 2012 годы — директор Института естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭ НГПУ).

С 2003 по 2019 годы — основатель и бессменный директор НИИ химии антиоксидантов (НИИХА НГПУ), основными направлениями деятельности НИИХА НГПУ под руководством А. Е. Просенко являлись проведение научных исследований в области синтеза, изучения свойств и биологической активности полифункциональных антиоксидантов фенольного типа, развитие вузовской науки и привлечение студентов, аспирантов и молодых учёных к исследованиям в области органической и биоорганической химии, решению проблем свободнорадикальной биологии и медицины. В 2013 году НИИ химии антиоксидантов НГПУ под руководством профессора А. Е. Просенко был награждён РАН, МГУ и Международным фондом «Научное партнёрство» памятной медалью Памяти академика Н. М. Эмануэля «за достижения в области химической и биохимической физики».

Профессор А. Е. Просенко более двадцати лет осуществлял руководство комплексной университетской темой «Синтез и исследование полифункциональных фенольных антиоксидантов», за этот период им и его учениками были проведены обширные исследования в области структурной модификации фенольных соединений, разработаны инновационные пути функционализации алкилфенолов галоген-, кислород-, серо-, селен-, азот- и фосфорсодержащими группами, изучена кинетика и механизм протекания ряда синтетически ценных превращений, на основе созданных синтетических подходов осуществлен направленный синтез десятков новых практически ценных соединений, включая стабилизаторы полимерных материалов, антиоксиданты для технических масел и пищевых жиров, биологически активные вещества. В последние годы А. Е. Просенко активно занимался созданием фармакологически активных антиоксидантов для практического использования в профилактике и терапии различных свободно радикальных патологий, включая такие социально значимые заболевания как гепатиты и злокачественные новообразования. Профессором А. Е. Просенко были получены уникальные соединения, позитивно влияющие на реологию крови и агрегацию тромбоцитов. Созданные профессором А. Е. Просенко антиоксидантные препараты, эффективно защищающие живой организм от побочного действия химиопрепаратов без снижения их терапевтического действия и обладающие собственной противоопухолевой активностью без проявления токсических свойств, не имеют аналогов в мировой практике и, без сомнения, соответствуют уровню передовых отечественных и мировых технологий.

Помимо основной деятельности с 1990 по 1994 и с 1997 по 1998 годы являлся депутатом Новосибирского областного Совета, заместителем председателя Комиссии по науке и народному образованию, членом малого Совета. Участвовал в разработке многих постановлений и законов, связанных с развитием науки и образования в регионе.

Умер 14 ноября 2019 года в Новосибирске.

Библиография 

 Просенко А. Е. Омега-(4-гидроксиарил)галогеналканы и серосодержащие антиоксиданты на их основе / Новосибирск, 2000 г. — 244 c.
 Просенко А. Е., Зенков Н. К., Кандалинцева Н. В., Ланкин В. З., Меньщикова Е. Б. Фенольные биоантиоксиданты / Новосибирск: СО РАМН, 2003 г. — 328 с.
 Просенко А. Е., Кандалинцева Н. В., Терах Е. В. Химия элементов. Металлы и их соединения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т естеств. и соц.-экон. наук. — Новосибирск : НГПУ, 2005 г. — 55 с.
 Просенко А. Е. Полифункциональные серо-, азот-, фосфоросодержащие антиоксиданты на основе алкилированных фенолов : синтез, свойства, перспективы применения / Новосибирский институт органической химии Сибирского отделения РАН. — Новосибирск, 2010 г. — 462 с.
 Просенко А. Е., Бугаев И. М., Дмитриев А. И. Прямое фталимидометилирование 2,6_диалкилфенолов. Взаимодействие N-(4-гидроксибензил)фталимидов с электрофилами и нуклеофилами / Известия РАН. Сер. Химическая. — 2012 г. — № 2. — С. 297—301
 Просенко А. Е., Ягунов С. Е., Хольшин С. В., Кандалинцева Н .В. Синтез и антиоксидантная активность 5-гидроксикумаранов, 6-гидроксихроманов и серосодержащих производных на их основе / Известия РАН Сер. Химическая. — 2013 г. — № 6. — С. 1395—1400
 Просенко А. Е. Влияние стероидного окислительного стресса на морфофункциональную организацию тканевых компартментов, обеспечивающих поддержание минерального гомеостаза / Вестник ТГУ. Экология и природопользование ТОМ 1 № 4(4). Томск: 2015 г.
 Просенко А. Е., Луканина С. Н., Сахаров А. В. Роль активных метаболитов кислорода в повреждении структур опорно-двигательного аппарата при глюкокортикоид-индуцированном окислительном стрессе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. — Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2019 г. — 84 с. — ISBN 978-5-00104-431-4
 Просенко А. Е., Терах Е. И. Реакционная способность тио(амино)производных ω-(4-гидроксиарил)акильного типа в радикальных реакциях / Кинетика и катализ. — 2012 г. — Том 53. — № 5. — С.563-569
 Просенко А. Е., Бугаев И. М. Новый метод алкилтиометилирования фенолов / Известия РАН. Сер. Химическая. — 2010 г. — № 4. — С.843-844
 Просенко А. Е., Кемелева Е. А., Васюнина Е. А., Синицина О. И., Хомченко А. С., Гросс М. А., Кандалинцева Н. В., Невинский Г. А. Новые перспективные антиоксиданты на основе 2,6-диметилфенола / Биоорганическая химия. — 2008 г. — Том 34. — № 4. — С.558-569

Патенты 

 Полимерная композиция (№ 979428)
 Полимерная композиция (№ 988840)
 Способ получения 3,5-ди-трет-бутил-4- оксифенилалкилмеркаптанов (№ 1074865)
 Полимерная композиция (№ 1118654)
 3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенилалкилтиоэфир карбоновой кислоты в качестве термостабилизатора полиэтилена и композиция на основе полиэтилена (№ 1131869)
 Полимерная композиция (№ 1154296)
 Способ получения 4-оксифенилхлоралканов (№ 1162781)

Награды 

 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2008)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2004)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1987 — «за разработку способа получения стабилизатора полимерных материалов СО-3»)
 Медаль «Памяти академика Н. М. Эмануэля» (2013 — «за достижения в области химической и биохимической физики»)
 Заслуженный профессор НГПУ (2016)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского педагогического университета
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области